Bucze – dawny przysiółek w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty. Bucze są przysiółkiem wsi Natolewice.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Zobacz też: Bucze

Przypisy 

Natolewice